GOME bezeichnet:
 Global Ozone Monitoring Experiment, ein Spektrometer
 GOME Electrical Appliances, ein chinesisches Unternehmen in Peking

Gome ist der Familienname von
 Wangu Gome (* 1993), namibischer Fußballspieler

GOME